Мош — португальська назва.

Топоніми

Мош (Браганса) — парафія.
 Мош (Віла-Верде) — парафія.
 Мош (Торре-де-Монкорву) — парафія.

Інше 
 Мош (танець)